Tomond kan syfta på:

Haiti 

 Thomonde (kommun), Centre, 
 Thomonde (ort), Centre,